Kemperman ist der Name von

 Herman Kemperman (* 1944), niederländischer Politiker
 Johannes Kemperman (1924–2011), niederländischer Mathematiker
 Mark Kemperman (* 1976), niederländischer Damespieler
 Robbert Kemperman (* 1990), niederländischer Hockeyspieler
 Theodorus Cornelis Maria Kemperman (* 1956), niederländischer Botaniker, Malacologe und Entomologe